Le cellule I, chiamate anche cellule di inclusione, sono fibroblasti anormali con un elevato numero di inclusioni scure nel citoplasma della cellula (principalmente nell'area centrale). Le inclusioni sono dovute a diversi tipi di lipidi, proteine, carboidrati, pigmenti e altre sostanze insolubili. Si riscontrano nella mucolipidosi II.

Note

Voci correlate
 Cellula
 Biologia
 Tessuto

Biologia